Liatongus venator  — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства скарабеин.

Ареал 
Распространён от Мумбаи до Явы и на юге Китая. Обитает на прибрежном песке.

Особенности биологии 
Питаются экскрементами животных, а также человеческим калом.

Примечания 

Скарабеины
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1801 году